Kuffner steht für:

 Kuffner (Familie), österreichische Unternehmerfamilie
 Palais Kuffner in Wien
 Kuffner-Sternwarte, Volkssternwarte in Wien
 (12568) Kuffner, nach Moritz von Kuffner benannter Asteroid

Kuffner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kuffner (* 1987), deutscher Ruderer
 Christoph Kuffner (1780–1846), österreichischer Dichter
 Ignaz von Kuffner (1822–1882), österreichischer Fabriksbesitzer, Bürgermeister von Ottakring
 Moriz von Kuffner (1854–1939), österreichischer Unternehmer und Alpinist
 Romina Kuffner (* 1992), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Kufner
 Küffner